
Termin -{YY}- ima više značenja.

 Peptid YY, peptid koji se luči u crevima kao odgovor na obrok, i smanjuje apetit.
 Jo-jo, (), jednostavna igračka